Andreas Schlüter ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schlüter der Ältere (vor 1602–nach 1640), deutscher Schmied in Brandenburg und Danzig
 Andreas Schlüter (Architekt) (1634–1714), bedeutender deutscher Baumeister und Bildhauer in Warschau, Berlin und St. Petersburg
 Andreas Schlüter (Jurist) (* 1956), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär 
 Andreas Schlüter (Schriftsteller) (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Christoph Andreas Schlüter (1668–1743), deutscher Metallurg und Autor in Goslar

Andreas Schlüter steht für:
 Andreas Schlüter (Film), einen Film von Herbert Maisch